Юро́к:
 Юрок — индейский язык Северной Америки.
 Юрок — индейское племя в США.
 Юрок — индейская резервация в Калифорнии, США.
 Юрок (Fringilla montifringilla) — певчая птица из семейства вьюрковых.
 Юрок — разговорная форма мужского имени Юрий.
 Юрок, Сол (1888—1974) — американский музыкальный и театральный продюсер.
  — избирательный округ Законодательного собрания Виктории, Австралия.
  — сельский населённый пункт в штате Виктория, Австралия.